Празький студент (фільм, 1913) — німецький фільм реж. Стеллана Рійє та Пауля Вегенера.
 Празький студент (фільм, 1926) — німецький ремейк фільму 1913 року, реж. Генрік Галеєн
 Празький студент (фільм, 1935) — німецький фільм реж. Артура Робісона з Антоном Волбруком у головній ролі.